Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 30. Европском првенству у атлетици у дворани 2009. одржано је 7 и 8. март а  у Торину (Италија). 

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2007. у Бирмингему није бранио [ Микулаш Конопка из Словачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 бацача кугле из 16 земаља.

  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Данска (2)
  Естонија (1)
  Кипар (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Русија (3)
  Словачка (2)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Француска (1)
  Хрватска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2009. години 
Најбољи  европски бацачи кугле у дворани 2009. године који су пре почетка првенства (6. марта 2009), бацили преко 20 метарадо), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. ||Томаш Мајевски|| ||21,10|| 27. фебруар|| 2. СРЛ
|-
| 2. ||Павел Софин||  ||20,25||10. фебруар || 8. СРЛ
|-
| 3. ||Ралф Балтерс || ||20,14||23. јануар || 9. СРЛ
|-
| 4.||  Ив Нијаре || ||20,11|| 10. фебруар || 11. СРЛ
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕПд 2009.

 Освајачи медаља 

 Резултати 
Квалификације су одржане 2. марта. Квалификациона норма за 8 финалиста износила је 19,80 м /КВ, коју је исоунило 55 такмичара, а преостала 3 су квалификавана на  основу постигнутог резултата ((кв''').

Квалификације

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 30. Европског првенства у дворани 1970—2009.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 2009. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 2009. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2009.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани